Grefe steht für
 die Amtsbezeichnung eines Grefen oder Greven, siehe Greve (Amt)

Grefe ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hottner-Grefe (1867–1946), österreichische Schriftstellerin
 Christiane Grefe (* 1957), deutsche Journalistin 
 Conrad Grefe (1823–1907), österreichischer Maler, Radierer und Lithograf
 John Grefe (1947–2013), US-amerikanischer Schachspieler
 Lynn Grefe († 2015), US-amerikanische Ernährungswissenschaftlerin und Verbandsfunktionärin
 Falschschreibung für Friedebald Gräfe (1840–1880), deutscher Musiker und Komponist (laut GND-Eintrag)

Siehe auch:
 Gräfe
 Greve